Affoltern steht für folgende geographischen Objekte in der Schweiz:

 Bezirk Affoltern, Bezirk im Kanton Zürich
 Affoltern am Albis, Gemeinde und Hauptort des Bezirks Affoltern, Kanton Zürich
 Affoltern im Emmental, Gemeinde im Kanton Bern
 Affoltern (Stadt Zürich), Quartier der Stadt Zürich
 Affoltern, früherer Name von Grossaffoltern, Gemeinde im Kanton Bern

Siehe auch:
 Affoldern, Ortsteil von Edertal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Affaltern